Kleines Posthörnchen bezeichnet:

 die Schmetterlingsart Goldene Acht
 die auch „Amerikanisches Posthörnchen“ genannte Art Gyraulus parvus aus der Familie der Tellerschnecken